Nes kan syfta på

 NES –  spelkonsol tillverkad av det japanska företaget Nintendo, se Nintendo Entertainment System
 Nes skans – ett gammalt befästningsverk i Nes kommun i Akershus fylke i Norge.
 Nes Jernverk – ett före detta järnbruk i Holt härad, Tvedestrands kommun, södra Norge, se Næs Jernverk
 Nes (djur) – ett släkte fiskar

Geografi

Färöarna 

 Nes, Eysturoy, ort, Eysturoya sýsla, 
 Nes, Suðuroy – en ort på Suðuroy

Norge 

 Bjugnfjorden, fjord, Sør-Trøndelag fylke, Ørlands kommun, 
 Nes kommun, Buskerud – Buskerud fylke), 
 Nes kommun, Akershus – Akershus fylke, 
 Nes sogn (Akershus) – en socken i Akershus fylke
 Nes sogn (Ringsaker) – en socken i Ringsaker, tidigare självständig kommun.
 Nes sogn (Ringerike) – en socken i Ringerike
 Nes sogn (Buskerud) – en socken i Buskerud
 Nes sogn (Sauherad) – en socken i Sauherad
 Nes sogn (Luster) – en socken i Luster
 Nes sogn (Bjugn) – en socken i Bjugn, tidigare självständig kommun.

Robotskapade Färöarnaförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar